Кубок Австрії з футболу 1996–1997 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вдруге поспіль здобув Штурм.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11-21 серпня 1996

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4-7 вересня 1996

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27-29 вересня 1996

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1-2 листопада 1996

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 квітня 1997

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 травня 1997

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1996—1997
Австрія
Австрія
1996 в австрійському спорті
1997 в австрійському спорті